Franzese es un apellido de origen italiano, que puede hacer referencia a:

 Daniel Franzese (1978-), actor estadounidense. 
 Paula Franzese (1960-), profesora de derecho estadounidense, especializado en bienes inmobiliarios y ética.